Osoby:
 Bernhard – książę holenderski
 Christoph Bernhard – niemiecki kompozytor
 Jan Bernhard – polski inżynier
 Rolf Bernhard – szwajcarski lekkoatleta
 Sandra Bernhard – amerykańska aktorka
 Thomas Bernhard – austriacki pisarz

Inne:
 (2643) Bernhard – planetoida
 Bernhard – herb szlachecki

Zobacz też:
 Bernard
 Operacja Bernhard
 Sankt Bernhard